Termenul „Fus” se poate referi la:
 (în tehnică) portiune a unui arbore, ax sau osie, care se reazemă și se rotește în lagăr și căruia îi transmite sau de la care preia sarcina;
 (în arhitectură) partea mediană a unei coloane, cuprinsă între bază și capitel;
 „Fus” este un obiect de lemn  fusiform ascuțit la capete folosit în trecut la torsul firului necesar pentru a țese o pânză;
 Fus orar;
 Fus cu zurgălăi.

Legături externe 
  Folosirea fusului (Muzeul Obermain)
  Descriere unor tipuri de fus Spinnradclub